Hermocreont, arquitecte i escultor de l'antiga Grècia
 Hermocreont, epigramatista de l'antiga Grècia